A párta kifejezés a következőket jelentheti:

 Párta (ruházat): egy pánt, melyet hagyományosan a lakodalomig viseltek.
 Párta (botanika): a virágtakaró része, a sziromlevelek összessége.
 Párta (település): település a Vajdaság dél-bánsági körzetében.